Das Wort Wutanfall steht für:

 einen plötzlichen Wutausbruch; siehe Wut, Jähzorn
 die Punkband Wutanfall

Siehe auch